Сарезская белозубка () — вид млекопитающих рода белозубок семейства землеройковых. Своё название эта землеройка получила по типовому местонахождению — Сарезскому или раньше Серезскому озеру. По-английски называется «малая скальная землеройка» (Lesser rock shrew), что довольно точно отражает отношения с более крупной Crocidura pergrisea, видом с которым её ранее часто объединяли.

Таксономия 
В 1935 году Б. С. Виноградов писал: "не имев возможности исследовать оригинальный экземпляр М. К. Лаптева, мы можем лишь выказать сомнение в самостоятельности этой формы". Oн предполагал, что возможно речь идёт об экземпляре в зимней шерсти Crocidura pamirensis, формы описанной С. И. Огнёвым и сейчас рассматриваемой как памирский подвид Crocidura suaveolens.  В 1970-1980-е годы сарезскую белозубку включали в состав Crocidura pergrisea, однако ряд зоологов, изучавших представителей этой группы видов в Средней Азии, продолжали считать сарезскую белозубку отдельным видом. Форма из Малой Азии Crocidura arispa Spitzenberger, 1971 ранее была включена в C. serezkyensis, но последние исследования убедительно  продемонстрировали, что это два разных вида.

Типовое местонахождение 
 И. Я. Павлинов и О. Л. Россолимо уточняют terra typica, как оз. Сарезское (или "Серезское" в старой транскрипции) Мургабский район Горно-Бадахшанской АО, Таджикистан.

Географическое распространение 

Наиболее полный и точный перечень точек нахождения вида приводят М. В. Зайцев, Л. Л. Войта и Б. И. Шефтель:

В Таджикистане кроме типового местонахождения была поймана к северо-западу от Сарезского озера на хребте Петра Великого. 

В Киргизии известна из Сары-Челекского заповедника. А. К. Федосенко без ссылки на источник приводит также точку для Киргизии "ущелье Каракиче в 30 км западнее оз. Сонколь" , так как в Киргизии не отмечена форма pamirensis, которую много лет смешивали с Crocidura serezkyensis, а сейчас считают подвидом малой белозубки Crocidura suaveolens pamirensis, эту точку можно отнести к сарезской белозубке.

В Казахстане 6 экземпляров отловлено в 1962—1963 годах А. К. Федосенко на Большом Алма-Атинском озере. 

В Туркмении известна из двух точек: Фирюзинский участок Копетдагского  заповедника и родник Даната на хребте Кюрендаг.

Описание 
Окраска меха серебристо-серая, брюшко белёсое. Хвост длинный до 75% длины тела.  Характерны длинные вибриссы.

Спорное местонахождение 
А. С. Графодатский с соавторами сообщил о кариотипе особи из Джульфы в Нахичеванской АССР на юго-западе Азербайджана (эти авторы использовали название Crocidura pergrisea); с 2n = 22, FN = 34. Хуттерер относит эту находку к C. serezkyensis, тогда у этого вида самое низкое число хромосом, когда-либо зарегистрированное для землероек. Возможно, петрофильные виды белозубок Crocidura arispa, С. armenica, С. pergrisea, С. ramona, С. zarudnyi составляют родственную видовую группу. У С. ramona также относительно низкое число хромосом  2n = 28, FN = 46

Литература 
 Лаптев М. К. 1929. Определитель млекопитающих Средней Азии. Вып. 1. Изд. Среднеазиатск. зоол. сада. Ташкент : 106 с. [с. 16.]
 Wilson D. E. & Reeder D. M. Crocidura serezkyensis: Mammal species of the world. Smithsonian Institution Press, Вашингтон. 2005.
 Hutterer, R. 2016. Crocidura serezkyensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T29654A22296786.

Комментарии

Примечания 

Белозубки
Млекопитающие Евразии
Животные, описанные в 1929 году